В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе C предварительного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2013. Состав группы был определён во время жеребьёвки предварительного раунда 18 ноября 2012 в концертном зале, расположенном в пещере Постойнска-Яма в Словении.

В группе участвовали Грузия, Испания, Польша, Словения, Хорватия и Чехия. Команды сыграли друг с другом в один круг, проведя в общей сложности пять матчей каждая. Матчи прошли с 4 по 9 сентября 2013 года на «Златорог Арене» в Целе, Словения. Три лучшие команды вышли во второй раунд. Ими стали сборная Испании, одержавшая четыре победы и опередившая имеющую тот же показатель сборную Хорватии за счёт победы в личной встрече, и хозяин турнира сборная Словении, одержавшая три победы.

Турнирная таблица

Результаты встреч

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Ссылки 
 Положение команд и результаты матчей